

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Louis Pierre d'Hubert; (1780-1848), homme politique français ;
 René d'Hubert, (1855-1927), journaliste catholique français ;

Cinéma 
 L'Étrange histoire d'Hubert, (2000),  film irlando-britannico-américain, comédie fantastique.

Homonymie de patronyme